Ženská čtyřhra Emilia-Romagna Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do deblové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o úvodní ročník italské události na okruhu WTA Tour.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Američanek Coco Gauffová a Caty McNallyová, který ve finále zdolal druhé nasazené chorvatsko-slovinské duo turnajové Darija Juraková a Andreja Klepačová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej. McNallyová na okruhu WTA Tour vybojovala svůj čtvrtý deblový titul a pro Gauffovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Díky triumfu ze dvouhry zkompletovala první kariérní „double“, tedy vítězství na jednom turnaji ve dvouhře i ve čtyřhře. V 17 letech se jí to povedlo jako nejmladší hráčce od roku 2004, kdy obě soutěže na Birmingham Classic ovládla Maria Šarapovová.

Nasazení párů 
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (semifinále)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (finále)
  Misaki Doiová /  Sie Su-wej (semifinále)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Emilia-Romagna Open 2021